

Persone 
 Brian De Palma – regista statunitense
 Fred De Palma – musicista italiano
 Giacomo De Palma – politico italiano
 Ivo De Palma – doppiatore italiano
 Marcella De Palma – giornalista italiana
 Michele De Palma – sindacalista e politico italiano
 Ralph De Palma – pilota automobilistico statunitense
 Ringo De Palma – batterista italiano
 Rossy de Palma – attrice spagnola
 Sandro De Palma – pianista italiano

Altro 
 De Palma –film del 2015